Гран-при Великобритании 1975 года — десятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1975 года. Автогонки прошли 19 июля 1975 года на трассе Сильверстоун.

Это был первый Гран-при, проходивший на Сильверстоуне в изменённой конфигурации: в последнем вираже трека была построена замедляющая связка поворотов. Жаки Икс покинул команду «Лотус», а её шеф Колин Чапмен решил выставить в домашней гонке три автомобиля: к постоянному гонщику Ронни Петерсону добавились Джим Кроуфорд и Брайан Хентон. Команда «Пенске», ожидавшая подготовки своего нового автомобиля, временно перешла на шасси «Марч». «Сёртис» также выставил дополнительного гонщика Дэйва Моргана, а «Вильямс», наоборот, сократил второго гонщика. На Гран-при также появились команды «Маки» и «Линкар».

Традиционные лидеры квалификации «Феррари» на этот раз уступили первый ряд стартового поля Тому Прайсу на «Шэдоу» и Карлусу Пасе на «Брэбеме». На старте бразилец обошёл англичанина и захватил лидерство, но вскоре его обошёл Клей Регаццони. На 19 круге швейцарец вылетел с трассы и повредил заднее антикрыло, что вывело в лидеры Тома Прайса. Начавшийся дождь привёл к тому, что машина валлийца на 21 круге также попала в аварию и Прайс прекратил борьбу. Гонщики один за другим заезжали в боксы для смены резины, из-за чего лидер гонки на последующих 12 кругах менялся пять раз.

На 55 круге дождь внезапно усилился до такой степени, что в течение одного круга с трассы вылетели 11 из 17 остававшихся к тому моменту на трассе гонщиков. Организаторы приняли решение остановить гонку и присудить победу шедшему в тот момент на первом месте Эмерсону Фиттипальди. Эта победа стала последней в карьере бразильца.

Гонка 

|}

Круги лидирования:

1-12 Карлус Пасе

13-18 Клей Регаццони

19-20 Том Прайс

21 Джоди Шектер

22-26 Карлус Пасе

27-32 Джоди Шектер

33-34 Жан-Пьер Жарье

35-42 Джеймс Хант

43-56 Эмерсон Фиттипальди

Ссылки 
 
 
 
 Обзор гонки 

Гран-при Великобритании